Takács Zoltán
 Takács Zoltán (1918–1989) erdőmérnök, tanár
 Takács Zoltán (1934) építész
 Takács Zoltán (1940) festő, grafikus
 Takács Zoltán (1946) festő, tanár
 Takács Zoltán (1951) keramikus
 Takács Zoltán (1963) labdarúgó (Békéscsaba, Szeged)
 Takács Zoltán (1973) színész, énekes
 Takács "Jappán" Zoltán (1979) zenész, lemezproducer
 Takács Zoltán (1983) válogatott labdarúgó
hasonló nevűek
Felvinczi Takáts Zoltán (1880–1964) művészettörténész, egyetemi tanár